Ла Гамуза има више значења:

 Ла Гамуза (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Гамуза (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гамуза, Ла Гамусита (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику